

Geografia

Austria 
 Schachen bei Vorau – ex comune ora frazione di Vorau, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Schachen – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schachen – ex comune ora frazione di Gersfeld, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Schachen – frazione di Lindau, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schachen – frazione di Ottobeuren, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Schachen – ex comune ora frazione di Werthenstein, comune nel distretto di Entlebuch (Canton Lucerna)